Марулл — латинское имя (cognomen). Известные носители:

 Марулл – префект Иудеи при Калигуле, I в. от Р.Х.
 Квинт Юний Марулл — консул-суффект 62 г. от Р.Х
 Луций Эггий Марулл — консул-суффект 111 г. от Р.Х.
 Луций Коссоний Эггий Марулл — консул 184 г. от Р.Х.

Ср.:
 Марулл, Михаил (1458—1500) — гуманист, новолатинский поэт